Up! — четвертий студійний альбом канадської кантрі-співачки Шанаї Твейн. В США і Канаді альбом вийшов 18 листопада 2002. Вісім пісень із альбому стали синглами, а сам альбом продався в США у більше ніж 11 мільйонів копій. Альбом «Up!» увійшов в історію музичної індустрії, як один із найуспішніших платівок всіх часів.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Річні чарти

Чарти всіх часів

Продажі

Примітки 

Альбоми Шанаї Твейн
Платинові музичні альбоми
Альбоми Mercury Records
Англомовні музичні альбоми